John Douglas (1882–1930) olimpiai bajnok brit ökölvívó, krikettező
 Johnny Douglas (1920–2003) brit zeneszerző, művészeti vezető
 John Douglas (1943) ausztrál vívó, olimpikon
 John E. Douglas (1945–) amerikai FBI-ügynök és kriminálpszichológus, író
 John Douglas (1971) guyanai ökölvívó, olimpikon